Brazília
Osasco, város São Paulo államban

 Olaszország
Osasco, település Torino megyében